W chorwackiej części Morza Adriatyckiego znajduje się 698 wysp, 389 wysepek oraz 78 raf, co sprawia, że chorwacki archipelag jest najliczebniejszym na Morzu Adriatyckim oraz drugim co do liczebności na Morzu Śródziemnym (więcej wysp posiada tylko Grecja).

Spośród 698 wysp w 2001 r. tylko 47 było zamieszkiwanych co najmniej przez jedną osobę. Starsze źródła podają, że Chorwacja posiadała 66 zamieszkanych wysp, lecz dane te są już nieaktualne, gdyż 19 z nich stało się niezamieszkanych wskutek depopulacji.

Wyspy Chorwacji są zamieszkane od czasów starożytnej Grecji (dla przykładu wyspa Hvar była zamieszkana pomiędzy 3500 r. p.n.e. a 2500 r. p.n.e., Dionizjos I założył kolonie na wyspach Hvar i Vis w czwartym wieku przed Chrystusem). Liczba mieszkańców na wyspach rosła do 1921 roku, kiedy osiągnęła swój szczyt i wynosiła 173 503. Od tamtego czasu następowało wyludnienie wysp w kolejnych dekadach, do tego stopnia, iż w 1981 r. osiągnięto stan z roku 1850. Liczba ludności przestała maleć w latach 90. Według spisu z 2001 na wyspach mieszkało 121 606 osób, podczas gdy w 1991 jedynie 110 953.

Głównymi gałęziami przemysłu na wyspie jest rolnictwo (zwłaszcza uprawa winorośli i oliwek), rybactwo oraz turystyka. Lokalna gospodarka jest stosunkowo słabo rozwinięta, podczas gdy koszty życia od 10 do 30% wyższe niż na kontynencie, przez co chorwacki rząd w różnoraki sposób wspiera i ochrania wyspy poprzez program Zakon o otocima. Zakłada on m.in. pobieranie opłat na mostach oraz zapewnia tańsze bądź darmowe bilety promowe dla wyspiarzy.

Lista zamieszkanych wysp morskich w 2001 r. 
 Gęstość zaludnienia

Zobacz też 
 Wyspy Chorwacji

Przypisy 

Chorwacja